Хејзел Грин има више значења:
 Хејзел Грин (Алабама)
 Хејзел Грин (Кентаки)
 Хејзел Грин (Висконсин)